sznur – lina
 sznur – dawna jednostka miary
 Sznur (Al-Masad) – 111 sura Koranu
 Sznur (Rope) – film Alfreda Hitchcocka z 1948 r.
 Siergiej Sznurow, ps. Sznur – rosyjski muzyk
Zobacz też

 sznur funkcyjny
 sznur modlitewny
 sznur muchowy
 sznury naramienne w Wojsku Polskim